Cessna steht für:

 Cessna, ein amerikanischer Flugzeughersteller

Cessna ist der Familienname folgender Personen:

 Clyde Cessna (1879–1954), US-amerikanischer Geschäftsmann und Flugzeugkonstrukteur
 John Cessna (1821–1893), US-amerikanischer Politiker